Maberly ist der Familienname folgender Personen:

 Kate Maberly (* 1982), englische Schauspielerin
 Polly Maberly (* 1976), englische Schauspielerin 
 William Leader Maberly (1798–1885), einen britischen Politiker